Malachin – wieś borowiacka w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Czersk
 Malachin – osada leśna borowiacka w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Czersk